Михаил Иванович Якимович (; ) — советский и белорусский гандболист, левый полусредний. Заслуженный мастер спорта СССР (1992).

Выступал за минский СКА, испанские команды «Тека» / «Каха Кантабрия» (Сантандер) и «Сан-Антонио» (Памплона), а также национальную сборную СССР (в 1987—1991 годах).

Почётный гражданин Слуцка.

Достижения 
 Со сборными
 Олимпийский чемпион (1992).
 Серебряный призёр чемпионата мира (1990).
 Победитель Игр доброй воли (1990).
 Бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира (1987).

 В клубной карьере
 Обладатель Кубка европейских чемпионов в составе клуба СКА (Минск) (1987, 1989, 1990) и испанских клубов «Тека-Кантабрия» (1994) и «Сан-Антонио» (2001).
 Обладатель Кубка кубков европейских стран в составе клуба СКА (Минск) (1988) и испанских клубов «Тека» (1998) и «Сан-Антонио» (2000, 2004).
 Обладатель Суперкубка (1989) в составе команды СКА (Минск).
 Обладатель Кубка ЕГФ (1993).
 Двукратный чемпион СССР (1988, 1989), серебряный призёр чемпионатов СССР и СНГ (1987, 1990, 1992), бронзовый призёр чемпионата СССР (1991).
 Чемпион Испании (1993, 1994) в составе команды «Тека», серебряный призёр (1999) и бронзовый (1995) в составе команды «Сан-Антонио».
 Обладатель Суперкубка Испании (1993—1995, 2002, 2003) в составе команды «Тека».

Ссылки 
 Страница на сайте НОК Республики Беларусь

Гандболисты СССР
Гандболисты Белоруссии
Игроки сборной СССР по гандболу
Игроки сборной Белоруссии по гандболу
Заслуженные мастера спорта СССР
Олимпийские чемпионы по гандболу
Олимпийские чемпионы от Объединённой команды
Чемпионы летних Олимпийских игр 1992 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 1992 года
Чемпионы СССР по гандболу
Чемпионы Испании по гандболу
Игроки ГК СКА Минск
Игроки ГК «Кантабрия»
Игроки ГК «Сан-Антонио»
Почётные граждане Слуцка